Cantone di Saint-Denis-1 – cantone francese della Riunione
Cantone di Saint-Denis-1 – cantone francese della Senna-Saint-Denis